

Patronymie 
 Jack Mulhall (1887-1979) est un acteur et producteur américain.
 Michel Mulhall (1962- ) est l'évêque de Pembroke.

Toponyme 
 Mulhall, ville américaine située en Oklahoma.